Four Aces steht für:
 4 Aces, eine Schiffsreihe 
 Four Aces Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Indiana
 Four Aces Mine (Nevada), eine Mine im US-Bundesstaat Nevada
 Four Aces Mine (Utah), eine Mine im US-Bundesstaat Utah
 The Four Aces, ein US-amerikanisches Vokalquartett